Vallazza ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Vallazza (* 1924), italienischer Holzbildhauer aus Südtirol
 Hugo Vallazza (1955–1997), italienischer Maler aus Südtirol
 Manfred Vallazza (* 1978), italienischer Politiker aus Südtirol
 Markus Vallazza (1936–2019), italienischer Maler und Illustrator aus Südtirol
 Rudolf Vallazza (1888–1951), Bildhauer aus Gröden in Südtirol